Euraziatische lynx, een katachtig roofdier ter grootte van een herdershond
 Los (film), een film van de Belgische regisseur Jan Verheyen
 Los (Ljusdal), een plaats in de Zweedse gemeente Ljusdal
 Łoś, een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Piaseczyński
 LOS (jongerenprogramma), een jongerenprogramma uit de Nederlandse provincie Limburg
 Lokale Omroep Spakenburg, een Nederlandse lokale omroep
 Lokale Omroep Schijndel, een Nederlandse lokale omroep
 Landelijk Overlegorgaan Sociologie, een studentenorganisatie
Los Muziektheater, - de Meiden van Los - een cabaretgroep van 4 vrouwen
 Los (album), een album van B-Brave uit 2016